Коме может означать:

  — город в Бенине, в департаменте Моно.
 Коме — остров в Уганде.
  — остров в Танзании.

См. также